Чемпіонат Вірменії з футболу 2003 — 12-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Вірменії. Титул чемпіона втретє поспіль здобув Пюнік.

Клуби

Турнірна таблиця 

 

 

Примітки:
1. Клуб Бананц взяв участь у Кубку УЄФА 2004—2005 як фіналіст Кубку Вірменії 2004.
2. Клуб Міка взяв участь у Кубку УЄФА 2004—2005 через Рейтинг Fair Play УЄФА, оскільки фінішував третім у рейтингу Fair Play Вірменії.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Примітки

Посилання 
 Чемпіонат Вірменії на rsssf 

2003
Вірменія